37. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 1–2 lutego 1936 roku w Szwajcarii, w Davos. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na stadionie zimowym po raz czwarty (wcześniej w 1898, 1908 i 1928). W zawodach wzięli udział tylko mężczyźni. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowała najlepsza 26 po trzech dystansach. Bezkonkurencyjny był Norweg, Ivar Ballangrud.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 41 łyżwiarzy z 12 krajów. Sklasyfikowanych zostało 24.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1936 w sportach zimowych
1936 w Szwajcarii
Łyżwiarstwo szybkie w Szwajcarii
Sport w Davos